Квалификације за ЕуроБаскет 2022. започеле су 2017. године. 20 тимова ће се квалификовати и придружити се Чешкој, Грузији, Немачкој и Италији који су се аутоматски квалификовали као домаћини.

Претквалификације 
Претквалификације за ЕуроБаскет 2022 играће 17 тимова током три кола. Најбољих 8 тимова ће проћи у наредну фазу  квалификација за ЕуроБаскет 2022.

Прва рунда квалификација 

Прва рунда или претквалификације је играло девет репрезентација: Пет елиминисаних у претквалификацијама ФИБА-иног кошаркашког светског првенства 2019. и четири екипе које се нису такмичиле у тим квалификацијама.

Победник сваке групе и најбољепласирани другопласирани тим ће се квалификовати у други круг, што даје могућност да се директно квалификује на ЕуроБаскет.  Осталих пет тимова је испало у трећи круг, придружујући се тимовима који нису прошли квалификације за ЕуроБаскет из другог круга.

Шешири

Група А

Табела Групе А 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Б

Табела Групе Б 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Ц

Табела Групе Ц 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Табела другопласираних репрезентација  

Легенда:

Друга рунда квалификација 
Друга рунда је одиграна између 12 репрезентација: четири репрезентације су се квалификовале из првог круга, а осам екипа је елиминисано из првог круга квалификација за Светски првенство 2019. године.

Репрезентације су биле подељене у четири групе од по три тима. Групе су жребане 16. јануара 2018. у Фрајзингу, Немачка. Сваку групу формирала једна репрезентација која је заузела 1. место у првој рунди из претходног круга и две екипе које су елиминисане из првог круга квалификација за Светски првенство 2019. године. Четири победника групе из ове фазе су се пласирали на квалификације за ЕуроБаскет, док је осам преосталих тимова пребачено у трећи круг претквалификација.

Кипар је заменио Јерменију, која се повукла, позивајући се на финансијске проблеме.

Група А

Табела Групе А 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица 

 Горан Шљивић,  Владимир Цеков,  Кристапс Константиновс
}}

Група Б

Табела Групе Б 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Група Ц

Табела Групе Ц 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Д

Табела Групе Д 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Трећа рунда квалификација 
Трећа рунда одиграна је у августу 2019. Њима су се придружиле четири екипе које су елиминисане у првом кругу и осам тимова који су играли у другом кругу и нису прошли у квалификације за ЕуроБаскет. Тих дванаест тимова било је смештено у четири групе са по три екипе. Сваку групу формирао је један тим елиминисан у првом кругу, један другопласирани из другог круга и један трећепласирани из другог круга. Победници група из овог круга су се пласирали у квалификације за ЕуроБаскет, док је осам преосталих тимова прешло у претквалификације Светског првенства 2023. године.

Група Е

Табела Групе Е 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Ф

Табела Групе Ф 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Г

Табела Групе Г 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Група Х

Табела Групе Х 

Поредак на табели зависи од: 1) Бодови; 2) Међусобни скор; 3) Кош разлика; 4) Датих кошева.

Извештаји са утакмица

Квалификације

Жреб 
Жреб је одржан 22. јула 2019. у Минхену, Немачка. Четири победника групе из другог круга; плус четири победника група из трећег круга и такође 24 екипе које су учествовале у другом кругу квалификација за Светски првенство ће учествовати у овој фази. Ови мечеви биће одиграни у три прозора од 17. до 25. фебруара 2020. ; од 23. новембра до 1. децембра 2020. и од 15. до 23. фебруара 2021. године са по две утакмице које је одиграо сваки тим у сваком прозору.

32 репрезентације играће квалификације за Евробаскет 2021, укључујући домаћине Евробаскета - Чешку, Грузију, Немачку и Италију. Тимови ће бити подељени у осам група од четири тима. Групе ће се спроводити у двокружном систему, при чему ће свака екипа играти као домаћин и гост. Три најбоље пласиране екипе из сваке групе, осим група које укључују домаћине, квалификоваће се за ЕуроБаскет 2021. За групе које садрже домаћине, домаћин и две друге најбоље пласиране екипе ће се квалификовати за ЕуроБаскет 2021.

Шешири 
Шешири су засновани на ФИБА светској ранг листи од 26. фебруара 2019. године, осим шешира 8, где су стављени тимови квалификовани из претквалификација. Дана 19. јула 2019. године потврђени су шешири. Подебљане су екипе које су домаћин завршне фазе. Искошени су тимови квалификовани од претквалификација.

Тимови из шешира 1 извучени су у групе А, Ц, Е и Г са тимовима из шешира 4, 5 и 8. Екипе из шешира 2 су извучене у групе Б, Д, Ф и Х са групама из шешира 3, 6 и 7. У било којој групи може се извући само један домаћин завршне фазе.

Легенда:

Група А

Резултати

Група Б

Резултати

Група Ц

Резултати

Група Д

Резултати

Група Е

Резултати

Група Ф

Резултати

Група Г

Резултати

Група Х

Резултати

Квалификоване репрезентације

Референце

Спољашње везе 
Официјелни сајт

Европско првенство у кошарци 2022.
2022
Сезона 2017/18. у европској кошарци
Сезона 2018/19. у европској кошарци
Сезона 2019/20. у европској кошарци
Сезона 2020/21. у европској кошарци